

Geografia

Austria 
Hebrajska nazwa miejscowości:
 Deutschkreutz

Belgia 
 Zelem – wieś

Osoby 
 Peter Zelem – brytyjski piłkarz